Зіньківський повіт — повіт Подільської губернії (1795—1797)
 Зіньківський повіт — повіт Полтавської губернії